Bernardino Drovetti, diplomatico, collezionista d'arte ed esploratore.
Giovanni Drovetti, scrittore, commediografo e poeta del XX secolo.